Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Джилл Крейбас.

Світлана Кузнецова виграла титул, перемігши у фіналі свою співвітчизницю Марію Шарапову з рахунком 6–4, 6–3. Це був її перший титул на турнірах 1-ї категорії, шостий загалом, а також її перший титул на турнірах будь-якого рівня від вересня 2004 року.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main and Qualifying Draw

NASDAQ-100 Open
NASDAQ-100 Open 2006